maona, was een lening aan een staat of stad in middeleeuws Italië
Mons, een stad in België, de hoofdstad van Henegouwen
Mons-lez-Liège, een deelgemeente van Flémalle in de Belgische provincie Luik

 Mons (Charente)
 Mons (Charente-Maritime)
 Mons (Gard)
 Mons (Haute-Garonne)
 Mons (Hérault)
 Mons (Puy-de-Dôme)
 Mons (Var)
Ook:
 Mons-Boubert, Somme
 Mons-en-Barœul, Nord Monsois
 Mons-en-Chaussée, Somme
 Mons-en-Laonnois, Aisne
 Mons-en-Montois, Seine-et-Marne
 Mons-en-Pévèle, Nord (Pevelenberg)